Войниха — название населённых пунктов:
 
 Войниха — деревня в Псковском районе Псковской области России.
 Войниха — село в Лубенском районе Полтавской области Украины.